Fettke ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Fettke (* 1973), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Siegfried Fettke (1928–2012), deutscher Fußballspieler